Barentsiidae är en familj av bägardjur. Barentsiidae ingår i fylumet bägardjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Barentsiidae 25 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bägardjur
Barentsiidae